Beams ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse W. Beams (1898–1977), US-amerikanischer Physiker
 Nick Beams (* 1948), australischer Politiker
 Philippa Beams, neuseeländische Squashspielerin